Medway kan have flere betydninger:

 Medway (borough), Kent, England
 Medway (flod), Kent, England
 Medway, Massachusetts, USA
 Medway, Maine, USA